Уолтер, Жиффар:
 Готье (Уолтер) II Жиффар (ум. 1102) — англонормандский аристократ, 1-й граф Бекингем и сеньор де Лонгевиль-сюр-Си с 1097 года.
 Готье (Уолтер) III Жиффар (после 1084—1164) — 2-й граф Бекингем и сеньор де Лонгевиль-сюр-Си с 1102 года.